Daniel Brière peut faire référence à :

 Daniel Brière (1963-), est un acteur québécois.
 Daniel Brière (1977-), est un joueur de hockey québécois.